Trilateral Commission är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski. Omkring 300–350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna.

Trilateral Commission syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media. 

Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt, Tove Lifvendahl och Annie Lööf.

Referenser 
 Trilaterals Over Washington, Vol. I and II av Antony C. Sutton och Patrick M. Wood, The August Corporation (1979/81), 
 American Hegemony and the Trilateral Commission (Cambridge Studies in International Relations) (collective), Cambridge University Press (November 7, 1991), 318 sidor, 
 Trilateralism the Trilateral Commission and Elite Planning for World Management av Holly Sklar, South End Press (November 1, 1980), 616 sidor, 
 The Rockefeller triangle: A country editor's documented report on the Trilateral Commission plan for world government av Bill Wilkerson, Idalou Beacon (1980), 44 sidor, ASIN B0006E2ZE4
 Who's who of the elite: members of the Bilderbergs, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, and Skull & Bones Society av Robert Gaylon Ross. 2 uppl. San Marcos, Tex : RIE, 2000, 
 Tous pouvoirs confondus: État, capital et médias à l'ère de la mondialisation av Geoffrey Geuens, EPO (15 mars 2003), 470 sidor,

Noter

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Internationella ideella organisationer
Organisationer bildade 1973
Kommissioner